Уи́льям Ге́нри Янг (в части источников — Юнг, , 1863—1942) — британский . Труды в области дифференциальных уравнений, теории рядов, теории множеств, теории меры, рядов Фурье, комплексного анализа функций многих переменных, истории и философии математики.

Член Лондонского королевского общества (1907). Президент Лондонского математического общества с 1922 по 1924 год. Почётный доктор университетов Калькутты, Женевы и Страсбурга. Лауреат медали де Моргана (1917) и медали Сильвестра (1928). Президент Международного математического Союза с 1929 по 1936 год.

Биография и научная деятельность 
Янг родился в Лондоне в семье бакалейщика. Получил образование в Школе лондонского Сити, директором которой был Эдвин Эбботт, автор знаменитой «Флатландии». В 1881 году Янг поступил в Кембриджский университет (колледж Питерхауз), который окончил в 1884 году В Кембридже Янг познакомился со студенткой Грейс Эмили Чизхолм (Grace Emily Chisholm), которая стала его женой. Двое из пятерых их детей стали профессиональными математиками, а сама Грейс оказалась первой женщиной, получившей докторскую степень по математике в Гёттингенском университете.

После Кембриджа Янг вместе с женой изучал математику в Туринском и Гёттингенском университетах (1884—1886). Далее преподавал в Кембриджском университете (с 1887), читал лекции в Калькуттском (Индия, 1913—1916), Ливерпульском (1913—1919, профессор философии и истории математики), Уэльском (1919—1923) и других университетах.

В 1924 году Янг принял участие в седьмом Международном Конгрессе математиков в Торонто, в 1928 году он выступил на восьмом Конгрессе в Болонье.

В 1936—1937 годах Янг путешествовал по Южной Америке, в разгар Второй мировой войны (1940) 77-летний учёный оказался во Франции и так и не смог вернуться домой к семье. Последние два года своей жизни он был вынужден провести в оккупированной нацистами Франции, где и скончался.

В своих публикациях Янг развил дифференциальное исчисление от функций многих переменных, общую теорию интегрирования. Одновременно с П. Дж. Даниэлем ввёл (1918) для одномерного случая операцию дифференцирования функции по функции, связав её с интегралом Лебега. Внёс вклад в теорию рядов Фурье и других ортогональных рядов.

В честь учёного названы теорема Янга и .

Основные труды 
Считая статьи, написанные совместно со своей женой Грейс Чизхолм-Янг, он автор 214 статей и 4 книг.
 
 
 William Henry Young & Grace Chisholm Young (1906) The Theory of Sets of Points, link from Internet Archive.

Русские переводы 
 Грация Чизгольм Юнг, Вильям Генри Юнг. Первая книжка по геометрии. Пер. и предисл. Алексей Иосифович Бачинский . – М.: Типография Товарищества И. Д. Сытина, 1911. – 199 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ливерпульский университет: документы профессора Уильяма Генри Янг и Грейс Чисхольм молодых
 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Питерхауса (Кембридж)
Члены Лондонского королевского общества
Историки математики
Награждённые медалью де Моргана
Президенты Лондонского математического общества
Награждённые медалью Сильвестра
Почётные доктора Женевского университета
Почётные доктора Страсбургского университета